Litchfield pode referir-se a:

Lugares

Shire of Litchfield, ou Comarca de Litchfield

Litchfield (Quebec)

Litchfield (Hampshire)

Litchfield (Califórnia)
Litchfield (Connecticut)
Condado de Litchfield
Litchfield (borough, Connecticut)
Litchfield Hills, uma região em Connecticut
Litchfield (Illinois)
Litchfield (Maine)
Litchfield (Michigan)
Litchfield (Minnesota)
Litchfield (Nebraska)
Litchfield (New Hampshire) 
Litchfield (New York)
Litchfield Villa, Brooklyn, New York
Litchfield (Ohio)
Litchfield Park, Arizona
Litchfield Plantation, Carolina do Sul

Pessoas
David Litchfield, pesquisador britânico
John Litchfield, marinheiro americano

Ver também
Lichfield (desambiguação)

Desambiguação